C2orf78 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 2-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 922 амінокислот, а молекулярна маса — 100 170.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки